Batovo (Čajniče, BiH)
Batovo (Sokolac, BiH)

Batovo (oblast Dobrič, Bugarska)

Batovo, Gatčinski rajon, Lenjingradska oblast, Rusija
Batovo, Hanti-mansijski autonomni okrug, Savezni okrug Ural, Rusija
Batovo (jezero, Rusija)